Australische slijkekster
 Nieuwguinese slijkekster